|-
| 157401 - || || 10 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157402 - || || 10 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157403 - || || 6 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157404 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157405 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157406 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157407 - || || 7 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157408 - || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157409 - || || 9 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157410 - || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157411 - || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157412 - || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157413 - || || 10 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157414 - || || 8 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157415 - || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157416 - || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157417 - || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157418 - || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157419 - || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157420 - || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157421 Carolpercy || || 8 d'octubre de 2004 || Jarnac || Jarnac
|-
| 157422 - || || 10 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157423 - || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157424 - || || 4 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157425 - || || 4 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157426 - || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157427 - || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157428 - || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157429 - || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157430 - || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157431 - || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157432 - || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157433 - || || 14 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157434 - || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157435 - || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157436 - || || 18 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157437 - || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157438 - || || 3 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157439 - || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157440 - || || 3 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157441 - || || 3 de novembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157442 - || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157443 - || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157444 - || || 3 de novembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157445 - || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157446 - || || 5 de novembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157447 - || || 5 de novembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157448 - || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157449 - || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157450 - || || 5 de novembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157451 - || || 7 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157452 - || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157453 - || || 4 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157454 - || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157455 - || 2004 WV || 17 de novembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157456 - || || 17 de novembre de 2004 || Nogales || Tenagra II
|-
| 157457 - || || 20 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157458 - || || 1 de desembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157459 - || || 8 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157460 - || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157461 - || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157462 - || || 7 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157463 - || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157464 - || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157465 - || || 9 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157466 - || || 11 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157467 - || || 10 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157468 - || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157469 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157470 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157471 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157472 - || || 1 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 157473 Emuno || 2005 QH || 23 d'agost de 2005 || La Cañada || J. Lacruz
|-
| 157474 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157475 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157476 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157477 - || || 26 d'agost de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 157478 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157479 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157480 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157481 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157482 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157483 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157484 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157485 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157486 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157487 - || || 31 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157488 - || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157489 - || || 31 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157490 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157491 Rüdigerkollar || || 8 de setembre de 2005 || Radebeul || M. Fiedler
|-
| 157492 - || || 6 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157493 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157494 - || || 11 de setembre de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 157495 - || || 23 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157496 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157497 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157498 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157499 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157500 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
|}

7